Утяшта — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 86 км по левому берегу реки Большой Ик. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ай от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201012111100022426.

Примечания 

Притоки Большого Ика (притока Ая)
Реки Белокатайского района